Флаг муниципального образования Кру́пское сельское поселение Выселковского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4493.

Описание 
«Полотнище синего (голубого) цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края жёлтую полосу в 1/4 полотнища, а посередине основной, синей (голубой) части — белое изображение фонтана с двумя струями, под ниспадающими частями которого две белых восьмилучевых звезды».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Земли, входящие сегодня в состав поселения, казаки начали заселять в конце XIX века. В месте, куда переехали из соседних станиц казаки, находился лечебный источник, который казаки назвали «Святым» из-за его лечебных свойств. Вскоре от источника получил наименование и хутор — Святой Источник, впоследствии ставший станицей, сегодня — станица Крупская.

Изображение фонтана указывает на источник, который находится между двумя населёнными пунктами поселения, которые аллегорически отражены двумя звёздами, омываемыми источником (фонтаном).

Лазоревый (синий, голубой) цвет символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, достатка, хлеба, процветания и прочности,

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, мудрости и мира.

Примечания